Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Aircel Chennai Open 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Ruben Bemelmans, Cedrik-Marcel Stebe, Prakash Amritraj und Rajeev Ram qualifizieren. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 31. Dezember 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Chennai